Idealism kan syfta på:

 Idealism – en riktning inom filosofin
 Kunskapsteoretisk idealism – inom filosofin en riktning som besvarar den epistemologiska frågan om vår kunskaps giltighet och gränser
 Kants idealism – ett av de kändaste irrealistiska alternativen till nonkognitivismen
 Idealism (internationella relationer) – uppfattningen att en regerings ideologi skall vara grundläggande i dess internationella relationer
 Idealism och realism – dikt av Gustaf Fröding

Se även
Ideal
Idealisering